Schuiten puede hacer referencia a:

François Schuiten, historietista belga.
Luc Schuiten, arquitecto belga.
Roy Schuiten, ciclista neerlandés.